1. division i ishockey 1981-82 var den 22. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 25. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union og havde deltagelse af otte hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. Som noget nyt i denne sæson blev turneringen efterfulgt af et slutspil for de fire bedste hold med semifinaler, bronzekamp og finale i bedst af tre kampe, mens de fire øvrige hold spillede om at undgå den ene nedrykningsplads.

Mesterskabet blev vundet af Vojens IK, som dermed vandt DM-titlen for tredje gang på fire sæsoner. Sønderjyderne havde vundet grundspillet foran Rødovre SIK, som også blev modstanderen i finalen, hvor sjællænderne overraskende vandt den første finale i Vojens med 4-3 efter forlænget spilletid. Med kniven for struben lykkedes det imidlertid Vojens at vinde returopgøret i Rødovre med 6-3, og det banede vejen for en afgørende kamp hjemme i Vojens Skøjtehal, som blev vundet med 5-1.

Bronzemedaljerne blev vundet af de forsvarende mestre fra AaB, som i bronzekampen besejrede lokalrivalerne fra Frederikshavn IK med 2-1 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De otte hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Medaljeslutspil 

Slutspillet om medaljerne havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet: Vojens IK, Rødovre SIK, de forsvarende mestre fra AaB og Frederikshavn IK. De fire hold blev parret i to semifinaler, således at vinderen af grundspillet, Vojens IK i den ene spillede mod grundspillets nr. 4, Frederikshavn IK, mens nr. 2 og 3, Rødovre SIK og AaB mødtes i den anden. Begge semifinaler blev spillet bedst af tre kampe, og vinderne af de to semfinaler gik videre til finalen om guld- og sølvmedaljer, mens taberne spillede videre om bronzemedaljerne. Finalen og bronzekampen blev ligeledes spillet bedst af tre kampe.

Resultatet af slutspillet blev at de fire klubber endte på nøjagtig samme placering, som de opnåede i grundspillet. I finalen besejrede Vojens IK Rødovre SIK med 2-1 i kampe. Sønderjyderne indledte ellers finaleserien med at tabe den første kamp på hjemmebane med 4-3 efter forlænget spilletid men tog altså revanche i de efterfølgende to kampe, og mesterskabet blev sikret med sejren på 5-1 i den afgørende kamp i Vojens.

Bronzemedaljerne blev vundet af AaB, som besejrede lokalrivalerne fra Frederikshavn IK med 2-1 i kampe i en serie, hvor hjemmeholdene vandt alle tre kampe.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afgjort bedst af tre kampe, og de to vindere, Vojens IK og Rødovre SIK gik videre til finalen om Danmarksmesterskabet, mens de to tabere gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabende semifinalister og blev spillet bedst af tre kampe.

Finale 

Mesterskabsfinalen havde deltagelse af de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Nedrykningsslutspil 

Nedrykningsslutspillet havde deltagelse af holdene, der endte på femte- til ottendepladsen i grundspillet. De fire hold spillede om at undgå én nedrykningsplads til 2. division. De fire hold blev parret i to semifinaler, som hver blev afgjort i bedst af tre kampe. Taberne af de to semifinaleserier mødtes derefter i en afgørende serie på bedst af tre kampe, hvor taberen rykkede ned.

Det var overraskende, at Herning IK, som ellers havde været blot ét point fra at kvalificere sig til medaljeslutspillet, trak det korteste strå i nedrykningsspillet og derfor måtte forlade 1. division efter 15 sæsoner i træk i den bedste række. I første runde tabte midtjyderne med 2-1 i kampe til KSF, og i den afgørende nedrykningskamp måtte holdet se sig besejret med 2-0 i kampe mod HIK.

I kampen om femtepladsen vandt KSF med 2-1 i kampe over Rungsted IK.

Semifinaler 

Semifinalerne blev spillet bedst af tre kampe.

Kamp om 5.-pladsen 

Kampen om femte- og sjettepladsen blev spillet bedst af tre kampe.

Nedrykningsfinale 

Nedrykningsfinalen om at undgå nedrykning til 2. division blev spillet bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1981-1982  
 EliteProspects - 1981-1982 Denmark PLAYER STATS  
 Politiken, 17. februar - 8. marts 1982.
 Metal Ligaen - RETRO: Lars Pagh glemmer ikke nedrykningen for 40 år siden (15. december 2021)

Noter 

1981-82
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1981
Ishockey i 1982